L’aéroport international d'Atyraou (, )  est un aéroport situé à  de la ville d'Atyraou au Kazakhstan.

Histoire

Situation

Compagnies et destinations

Passagers 

Édité le 16/02/2018

Cargo

Notes et références

Lien externe

Liens internes 
 Liste d'aéroports au Kazakhstan

Aéroport au Kazakhstan
Atyraou